Брен може да се отнася до:

 Брен (Brennus) – име на няколко вождове на келтите.

 Брен (4 век пр.н.е.), завоювател на Рим 387 пр.н.е.
 Брен (3 век пр.н.е.), предводител на Галското нашествие на Балканите

 Други
 Брен — модел английски леки картечници.